Het Engelse woord voor driehoek.
 Triangle (Virginia), plaats in de Amerikaanse staat Virginia.
 Triangle (1970), film uit 1970.
 Triangle (2007), Hongkongse film uit 2007.
 Triangle (2009), Brits-Australische horrorfilm uit 2009.
 Triangle (2017), Amerikaanse film uit 2017 
 Triangle (album van Perfume), een album van de Japanse groep Perfume